Данн (округ, Північна Дакота)
Данн (округ, Вісконсин)